Srbija je država, ki leži na središču srednje in jugovzhodne Evrope, pokriva skrajne južne robove Panonske nižine in osrednji Balkan. Preko spornega ozemlja Kosova meji na Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Madžarsko, Severno Makedonijo, Črno goro, Romunijo in Albanijo. Srbija nima prostega dostopa do morja, čeprav ima možnost dostopa do Jadranskega morja preko Črne gore in celinske Evrope ter do Črnega morja preko reke Donave.

Glej tudi 

 Kultura Srbije
 Transport v Srbiji
 Gospodarstvo Srbije

Sklici